Năstase est un patronyme roumain. Il peut faire référence à : 

 Adrian Năstase (né en 1950), un homme politique et ancien premier ministre de la Roumanie.
 Ilie Năstase (né en 1946), un ancien joueur de tennis roumain.
 Valentin Năstase (né en 1974), joueur de football roumain.
 Viorel Năstase (1953-), joueur de football roumain.

Nastase